Termenul Pietricica se poate referi la:

 Culmea Pietricica Bacăului - cel mai lung deal dintre Subcarpații Moldovei, România
 Culmea Pietricica - unitate de relief situată în arealul Muncicipiului Piatra Neamț
 Culmea Pietricica - unitate de relief situată în Masivul Piatra Mare
 Pietricica, Prahova - localitate în comuna Lapoș, județul Prahova, Muntenia, România.

 Râul Pietricica, curs de apă, afluent al râului Ialomicioara

Vezi și 
 Piatra (dezambiguizare)